Heydenius — збірний рід вимерлих паразитичних нематод родини Mermithidae. До роду відносять всіх нематод-паразитів комах третинного періоду, яких не віднесли до жодного сучасного роду.

Види 
 †Heydenius antiquus (von Heyden, 1860)
 †Heydenius arachnius Poinar, 2012
 †Heydenius araneus Poinar, 2000
 †Heydenius brownii Poinar, 2001
 †Heydenius cecidomyae Poinar, 2011
 †Heydenius dipterophilus Poinar, 2011
 †Heydenius dominicus Poinar, 1984
 †Heydenius formicinus Poinar, 2002
 †Heydenius lamprophilus Poinar, 2011
 †Heydenius matutinus (Menge, 1866)
 †Heydenius myrmecophila Poinar, Lachaud, Castillo & Infante, 2006
 †Heydenius neotropicus Poinar, 2011
 †Heydenius phasmatophilus Poinar, 2012
 †Heydenius podenasae Poinar, 2012
 †Heydenius psychodae Poinar, 2011
 †Heydenius quadristriatus (Menge, 1872)
 †Heydenius saprophilus Poinar, 2011
 †Heydenius scatophilus Poinar, 2011
 †Heydenius sciarophilus Poinar, 2011
 †Heydenius simulphilus Poinar & Currie, 2019
 †Heydenius tabanae Poinar, 2011
 †Heydenius trichorosus Poinar, 2012

Примітки 

Нематоди
Роди тварин
Паразити комах
Викопні тварини